El Torneig de Sant Petersburg 2010, oficialment conegut com St. Petersburg Open 2010, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 16a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 31 d'octubre del 2010 al Petersburg Sports and Concert Complex de Sant Petersburg, Rússia.

El kazakh Mikhaïl Kukuixkin va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010